

Курманаєво — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Курманаєво — присілок, Медведевський район, Марій Ел
 Курманаєво — присілок, Мішкинський район, Башкортостан